Каприе:
 Каприе — коммуна в Италии.
 Каприе — остров в Адриатическом море (Хорватия).
 Каприе — село на острове Каприе.